

Жінки 
 Джалілова Алла Абдулгаївна (1908—1992) — радянська артистка і педагог, солістка балету Великого театру (1927—1951), перша дагестанська балерина. Заслужена артистка Дагестанської АРСР.
 Джалілова Клара Алімадатівна (1938—2020) — радянська і узбецька співачка та акторка, Заслужена артистка Узбецької РСР.

Чоловіки 
 Алішер Джалілов (* 1993) — таджицький і російський професійний футболіст.
 Афіяддін Джаліл огли Джалілов (1946—1994) — радянський і азербайджанський політичний та державний діяч.
 Джалілов Віктор Романович (* 1952) — радянський й узбецький футболіст і тренер.
 Джумабай Джалілов (1905—1957) — радянський господарський, державний і політичний діяч, Герой Соціалістичної Праці.
 Закір Джалілов (* 1972) — киргизький футболіст і тренер.
 Іскандар Джалілов (* 1972) — таджицький і російський футболіст та тренер.
 Манучехр Джалілов (* 1990) — таджицький футболіст.
 Обід Джалілов (1896—1963) — радянський узбецький актор. Лауреат Сталінської премії; народний артист Узбецької РСР.
 Джалілов Раджаб Алі (1905—1983) — депутат Верховної Ради Таджицької РСР 4-го скликання. Депутат Верховної Ради СРСР 1—3-го скликань (1937—1954).
 Джалілов Руслан Мірзойович (* 1982) — український спринтер-каноїст.
 Тохтасин Джалілов (1896—1966) — узбецький композитор і музикант.
 Турал Джалілов (* 1986) — азербайджанський професійний футболіст.